Ceiba peut signifier :

Toponymes

Ceiba, corregimiento du district d'Almirante dans la province de Bocas del Toro.

Ceiba, municipalité de l'île.

Ceiba : une localité de la paroisse civile de Medio Ventuari de la municipalité de Manapiare dans l'État d'Amazonas.

Autres 
 Ceiba, un genre d'arbres des régions tropicales ;
 CEIBA Intercontinental, une compagnie aérienne équatoguinéenne.

Voir aussi